Francisco Guillermo Ochoa Magaña (; Guadalajara, 1985. július 13. –) a mexikói válogatott labdarúgója, a Salernitana csapatában játszik kapusként.

Pályafutása

Club América 

Ochoa 18 évesen, 2004-ben mutatkozott be a Club América első csapatában a Monterrey ellen. Hamar kiderült, hogy rendkívül tehetséges és jó képességekkel megáldott kapus. Többen arra számítottak, hogy ő veszi majd át a visszavonuló Adolfo Ríos helyét a kezdőben, de új menedzser érkezett a klubhoz Oscar Ruggeri személyében, aki több új hálóőrt is igazolt, köztük az argentin Sebastián Raját. Ruggerit azonban mindössze hat mérkőzés után kirúgták botrányai és népszerűtlen döntései miatt. A helyére érkező Mario Carrillo bizalmat szavazott Ochoának, aki azóta stabil kezdővé nőtte ki magát az Américánál.

2011-től 2019-ig Európában szerepelt, majd visszatért az Américához.

Válogatott 

Ochoa 2005. december 14-én, egy Magyarország elleni barátságos meccsen mutatkozott be a mexikói válogatottban. Az akkori szövetségi kapitány, Ricardo La Volpe harmadik számú kapusként nevezte a 2006-os világbajnokságra, ahol nem kapott lehetőséget. A vb-n kívül ott volt még a 2007-es CONCACAF-aranykupán és a 2007-es Copa Américán. Bekerült a 2010-es világbajnokságon szereplő mexikói keretbe is, de ott sem lépett pályára.

A 2014-es világbajnokságon viszont már szerepelt, és nem is akárhogyan: a Brazília elleni, 0–0-s mérkőzésen hatalmas védéseket mutatott be. A mérkőzés után számos internetes mém terjedt el Ochoáról, ábrázolták többek között Mexikó elnökeként, szentként és Supermanként is. Ugyancsak jól védett a 2018-as világbajnokságon: itt a csoportkörben 80%-os hatásfokkal hárította a lövéseket, és összesen 17 védése volt, ami az összes kapus közül a legtöbb.

A 2022-es világbajnokságon ismét felfigyeltek rá, ugyanis a csoportkör első mérkőzésén pontot mentett Mexikónak azzal, hogy kivédte a lengyel Robert Lewandowski tizenegyesét.

Mérkőzései a válogatottban

Sikerei, díjai
Mexikó U23
Olimpiai bronzérmes: 2020

Mexikó
CONCACAF-aranykupa: 2009, 2011, 2015, 2019

Források

További információk 
 Adatlapja a FootballDatabase.com-on

Mexikói labdarúgók
Labdarúgókapusok
Mexikói olimpiai bronzérmesek
Guadalajaraiak (Mexikó)
1985-ben született személyek
Az AC Ajaccio labdarúgói
A Málaga CF labdarúgói
A Club América labdarúgói
A Granada labdarúgói
A Standard Liège labdarúgói
Az US Salernitana 1919 labdarúgói
A La Liga labdarúgói
A 2004. évi nyári olimpiai játékok labdarúgói
A 2006-os világbajnokság labdarúgói
A 2010-es világbajnokság labdarúgói
A 2014-es világbajnokság labdarúgói
A 2018-as világbajnokság labdarúgói
A 2022-es világbajnokság labdarúgói
A 2020. évi nyári olimpiai játékok labdarúgói
Élő személyek